Киверниково — название населённых пунктов:

Россия 
 Киверниково — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Киверниково — деревня в Калининском районе Тверской области.